Åkulla kan syfta på:

Åkulla, Robertsfors kommun
Åkulla, Varbergs kommun